ND eller Nd kan avse:

 Nd – kemiskt tecken på grundämnet neodym
 ND – ett högerextremt nationalistiskt politiskt parti i Sverige, se Nationaldemokraterna
 ND – en förkortning på postförsändelser för den amerikanska delstaten North Dakota
 ND-filter – minskar ljusinsläppet i kameran, se Fotografiska filter
 ND – en tillverkare av minidatorer, se Norsk Data
 ND – en svensk bataljon, se Norrlands dragonregemente